Telgen uit de architectenfamilie Cuypers, te weten: 
 Pierre Cuypers (1827-1921), een Nederlands architect, mede-eigenaar van het Atelier Cuypers-Stoltzenberg
 Eduard Cuypers (architect) (1859-1927), een Nederlands architect, neef van Pierre Cuypers
 Joseph Cuypers (1861-1949), een Nederlands architect, zoon van Pierre Cuypers
 Pierre Cuypers jr. (1891-1982), een Nederlands architect, zoon van Jos Cuypers

En verder:
 Alain Cuypers (1967), een Belgisch atleet
 Antonius Joannes Franciscus Cuypers (1807-1882), architect uit Breda
 Eduard Cuypers (priester) (1872-1906), een Belgisch priester en aalmoezenier
 Henri Cuypers (1935), een Belgisch politicus
 Julia Cuypers (1871-1952), een Belgisch-Nederlands actrice
 Karel Cuypers (1902-1986), een Belgisch sterrenkundige en humanist
 Leo Cuypers (1947–2017), een Nederlands componist en pianist
 Petrus Josephus Cuypers (1763 - 1844), Nederlands politicus

Zie ook 
Doorverwijspagina's:
Cuijpers
Kuijpers
Kuipers
Kuypers